Federball steht für:
 Federball, ein Freizeitspiel
 Badminton, umgangssprachlich und in der DDR Federball, mit dem Freizeitspiel verwandter Wettkampfsport
 Shuttlecock, das in beiden Spielen verwendete Spielgerät
im engeren Sinne einen Naturfederball im Gegensatz zum Kunststoffball, siehe Shuttlecock #Naturfederbälle
 Federball (Zeitschrift), Badminton-Zeitschrift der DDR
 Federball (Roman), Roman von John le Carré aus dem Jahr 2019